Husje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Karlovca, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 201 stanovnika te 64 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji